CD63 () — мембранный белок, гликопротеин из семейства тетраспанинов. Белок ассоциирован с ранними этапами развития меланомы.

Функции 
CD63 может играть роль в регуляции роста. Кроме этого, ассоциирован с начальными этапами развития меланомы.

Структура 
CD63 состоит из 237 аминокислот, молекулярная масса — 25,6 кДа.  Молекула содержит 4 трансмембранных участков, причём оба N- и C-терминальные концы белка локализованы в цитозоле, два внеклеточных фрагмента из 19 и 101 аминокислоты, последний из которых содержит участки N-гликозилирования.

Взаимодействует с CD117 и CD82.

Тканевая специфичность 
Экспрессируется в гематопоэтических клетках, в тканевых макрофагах.

Клеточная локализация 
Присутствует в тельцах Вайбеля — Паладе эндотелиальных клеток и в альфа-гранулах тромбоцитов.

Как и другие тетраспанины находится на особых тетраспанин-обогащённых микродоменах клеточной мембраны, а также в эндосомах и лизосомах.

Использование

Определение CD63 используют для  диагностики аллергии в CAST-тесте (тест клеточной антигенной стимуляции). Дело в том, что при попадании аллергена в организм, он связывается с IgE на поверхности базофилов. Базофилы активируются и внутриклеточные компоненты лизосом, содержащие трансмембранный протеин CD63, прилипают к клеточной мембране и таким образом экспрессируют CD63 на внешней поверхности базофила. При проведении теста к суспензии лейкоцитов больного добавляют предположительный аллерген, после чего исследуют экспрессию CD63 на клетках методом проточной цитометрии.

См. также 
 LAMP3

Примечания

Литература 
 

Юдина С.М., Поповцева О.Н. Методы оценки иммунного статуса. Учебное пособие для студентов и врачей. – Курск: КГМУ, 2006. – 120 с.

Мембранные белки
CD063